Мультиплекс (от ):

 Мультиплекс — набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу.
 Мультиплекс — объединённый поток, состоящий из потоков одного уровня.
 Мультиплекс — разновидность многозальных кинотеатров.
 Мультиплекс — архитектурный ансамбль.
 Мультиплекс — жилое здание, состоящее из квартир в два и более уровней (этажей).

См. также 
 Мультиплексный анализ
 Мультиплексор